Tornike Eristavi (georgiska: თორნიკე ერისთავი) var en georgisk general och munk. Han grundade Iviron-klostret (Athos).

Källor
Morris, R. (2002), Monks and Laymen in Byzantium, 843-1118, Cambridge University Press (UK), , pp 85–6
Peelers P. Un Colophon georgien de Thornik le moine // Analecta Bollandiana, 1932–50

Män
Avlidna 985
Ortodoxa helgon